Вениамин Борисов:
 Борисов, Вениамин Иванович (род. 1932) — советский шахматист.
 Борисов, Вениамин Иванович (1935—2014) — советский и российский художник.
 Борисов, Вениамин Петрович (род. 1936) — советский металлург, Лауреат Госпремии СССР.